Хуту — африканський народ

Хуту — річка в Хабаровському краї, права притока річки Тумнін
 Хуту — село, Ванінський район, Хабаровський край